Fabio Mussi (né en 1948), homme politique italien ;
 Mary Edgar Mussi (1907-1991), romancière britannique ;
 Roberto Mussi (né en 1963), footballeur italien.